

Anglais 
FPS est un sigle qui peut désigner :
 feet per second, une unité anglaise pour mesurer des vitesses ;
 first-person shooter (en français, jeu de tir à la première personne), un genre de jeu vidéo  ;
 frames per second (en français, images par seconde) ;
 , une agence états-unienne responsable de la protection des installations fédérales.

Français 
FPS est un sigle qui peut désigner :
 Fédération patriotique suisse, une milice bourgeoise utilisée pour briser les grèves ;
 formation personnelle et sociale, un cours de niveau secondaire anciennement enseigné au Québec, et toujours en vigueur dans les autres provinces du Canada ;
 forfait de post-stationnement, mis en place en France à partir du  ;
 Femmes prévoyantes socialistes, en Belgique ;
 Fédération des praticiens de santé, un syndicat français qui représente des praticiens à diplôme de l'Union européenne et hors Union européenne ;
 formation aux premiers secours, une formation destinée à permettre à une personne d'intervenir sur un malaise ou un accident ;
 France protection sécurité ;
 Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
 plates-formes de services ;
 Fonds professionnels spécialisés ;
 FPS tactique ;
 facteur de protection solaire, une caractéristique d'une crème solaire ;
 Fédération de paintball sportif ;
 France Poker Series.

Notes et références